Estrelada se puede referir a distintas banderas de índole nacionalista.

La Estrelada aragonesa.
La Estrelada valenciana o señera nacionalista valenciana.